

Astronomia 
ammasso stellare
ammasso globulare
ammasso aperto

Politica economica 
Ammasso dei prodotti agricoli Gestione delle risorse alimentari essenziali (cereali, oli) affidata in Italia ai consorzi agrari dapprima per garantire l'approvvigionamento alimentare della popolazione e poi per garantire il reddito degli agricoltori.